Il singolare del torneo di tennis State Farm Women's Tennis Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Ai Sugiyama che ha battuto in finale Kim Clijsters 3-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Kim Clijsters (finale)
 Lindsay Davenport (secondo turno)
 Jelena Dokić (secondo turno)

 Chanda Rubin (secondo turno)
 Eléni Daniilídou (quarti di finale)
 Elena Bovina (primo turno)
 Nathalie Dechy (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

State Farm Women's Tennis Classic 2003